Die besten Tage sind gezählt è un album contenente i remix di Der beste Tag meines Lebens del rapper tedesco Kool Savas, pubblicato il 5 aprile del 2004 per la Optik Records/Sony BMG.

Tracce 
CD 1

CD 2

Collegamenti esterni